Pörschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Pörschmann (1880–1949), deutscher Politiker
 Franziska Pörschmann (* 1973), deutsche Autorin und Regisseurin für Hörbuchproduktionen 
 Jürgen Pörschmann (1943–1979), deutscher Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur am Berliner Ensemble 
 Walter Pörschmann (1903–1959), deutscher Bandoneonspieler und Komponist der zwanziger bis fünfziger Jahre